Кармен Амескуа () (21 марта 1961, Матаморос, Тамаулипас, Мексика) — актриса театра и кино и писательница-новелистка.

Биография 
Родилась 21 марта 1961 года (по некоторым другим данным в 1962 году) в Матаморосе. После окончания средней школы поступила в университет Сестры Хуаны, где она получила степень бакалавра в области гуманитарных наук. В конце 1970-х годов работала журналисткой в газете El Heraldo de Mexico, пока на неё не обратили внимание телевизионщики и пригласили в телекомпанию Televisa и в 1980 году она была зачислена в актёрский штат указанной телекомпании, спустя три года после этого дебютировала в мексиканском кинематографе и сыграла 16 ролей в кино и телесериалах, параллельно с этим увлекалась составлением рассказов и стихов, кроме этого являлась председателем комитета национального контроля и мониторинга национальной ассоциации актёров, также с 2004 по 2010 года она занимала должность председателя профсоюза там же.

Фильмография

Избранные телесериалы 
 1985-2007 — Женщина, случаи из реальной жизни
 1992 — Мария Мерседес — Дигна дель Олмо.
 1994 — Перекрёстки — Моника.
 2000-01 — Личико ангела — Кларисса Сантос де Вальдес.
 2005 — Наперекор судьбе — Лусия Кампос.
 2011- — Как говорится — Карла.

Театральные работы

Избранные спектакли 
 Мнимый больной
 Ромео и Джульетта

Телевидение

Телепередачи 
 В кабине культуры

Ссылки 
 Краткая биография с подробным досье.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Актрисы по алфавиту
Писатели по алфавиту
Актрисы Мексики 
Писательницы Мексики
Профсоюзные деятели Мексики